Uwe Bahnsen ist der Name folgender Personen:

* Uwe Bahnsen (Designer) (1930–2013), deutscher Fahrzeugdesigner
 Uwe Bahnsen (Journalist) (* 1934), deutscher Journalist